Albéric ou Alberic est un nom propre.

Prénom 
Albéric est un prénom Franc, forme ancienne d', issu des éléments franciques alb de sens obscur et ric « puissant ». Il est fêté le 21 juillet.

Variante linguistique 
 
 Alfaric (une forme patronymique wisigothique de la région toulousaine)
 Aubriet
 Aubriot
 Elberic

Saints et bienheureux chrétiens

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique de décès
 Albéric d'Utrecht († 784) ou Alberic ou Albert, évêque d'Utrecht ; fêté localement le 21 août ou le 14 novembre.
 Albéric de Cîteaux, ou Aubry de Cîteaux (° vers 1050 - †1108), bienheureux, abbé de l'abbaye de Cîteaux ; fêté le 26 janvier
 Albéric de Chine († 1900), bienheureux, martyr en Chine lors de la révolte des Boxers ; fêté le 21 juillet

Saint orthodoxe 
 Alberic, ermite à Bagnarea près de Forlì en Ombrie ; fêté le 29 août

Souverains et hommes de pouvoir 
 Albéric , duc de Spolète
 Albéric II, son fils
 Albéric  de Montmorency, premier connétable de France
 Alberic II de Mello, comte de Dammartin, Grand chambrier de France
 Albéric III de Dammartin, comte de Dammartin, fils du précédent

Autres personnages désignés par ce prénom 
 Albéric d'Aix, chroniqueur du 
 Albéric de Trois-Fontaines (Albericus Trium Fontanum), chroniqueur du

Toponyme 

 Alberic, une commune d'Espagne.

Notes et références 
 Marie-Thérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille, Perrin, 1991.

Prénom masculin